Ані Погосян ( 2000) — вірменська спортсменка.
 Погосян Гукас ( 1994) — вірменський футболіст, нападник клубу «Пюнік».
 Погосян Давид Леванович ( 1974) — грузинський борець вільного стилю.
 Погосян Карен Суренович ( 1932 —  2016) — радянський вірменський вчений в галузі фізіології рослин, академік АН Вірменії.
 Погосян Сурен Амбарцумович ( 1908 —  1988) — радянський вчений в галузі генетики і селекції сільськогосподарських рослин.